«Силекс» () — македонский футбольный клуб из города Кратово. Основан в 1965 году. На протяжении 21 сезона был одним из двух клубов (второй — «Вардар»), принимавших участие во всех чемпионатах Первой лиги. «Силекс» трижды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Македонии.

Достижения 
 Чемпион Македонии (3): 1995/96, 1996/97, 1997/98
 Серебряный призёр чемпионата Македонии (5): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1998/99, 2003/04
 Обладатель Кубка Македонии (2): 1993/94, 1996/97
 Финалист Кубка Македонии (1): 1994/95

Текущий состав

Известные игроки 
  Игор Гюзелов
  Никола Джошевский
  Игор Митрески

Выступления в еврокубках

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте УЕФА

Футбольные клубы Северной Македонии